«Умираю со смеху» () — американский комедийно-драматический телесериал Дэвида Флеботта, продюсируемый Джимом Керри и выходящий на канале Showtime с 4 июня 2017 года. Пилотная серия была написана Дэвидом Флеботтом и снята Джонатаном Ливайном. Керри, Флеботт, Майкл Агилар и Кристина Уэйн стали продюсерами сериала.

28 сентября 2018 года стало известно о закрытии сериала после второго сезона.

Сюжет 
Америка 1970-е годы. Клубы для выступлений стендап-комиков, начинают набирать популярность.  «Голди» - клуб №1 в Лос Анджелесе, где каждый вечер выступает группа комиков. Здесь нет запрещённых тем и приёмов, тут приветствуется оригинальность. В сериале почти не показываются выступления комиков, основной упор сделан на их личной жизни, в которой юмор уступает место драме.

В ролях 
 Мелисса Лео — Голди Хершлаг, резкая и властная владелица комедийного клуба(прообраз Митци Шор)
  — Адам Прото, борющийся с собой комедиант
 Эри Грейнор — Кэсси Федер, амбициозная комедиантка из Техаса
 Кларк Дьюк — Рон Шак, комик из Бостона
 Майкл Ангарано — Эдди Зайдел, комик из Бостона
  — Салли Паттерсон, комедиант-недотёпа
 Эрик Гриффин — Ральф Корнеги, ветеран Вьетнама, ныне комедиант
 Эндрю Сантино — Билл Хоббс, любимец комедийного клуба
 Аль Мадригал — Эдгар Мартинес, безбашенный комедиант
 Джейк Лэси — Ник Беверли, комик из Лас-Вегаса

Список серий

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Showtime